Rossbacher oder Roßbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Rossbacher (* um 1970), österreichische Kunsthistorikerin und Sprecherin
 Claudia Rossbacher (* 1966), Autorin von Kriminalromanen
 Hannes Rossbacher (* 1947), österreichischer Maler und Fotograf
 Karlheinz Rossbacher (* 1940), österreichischer Germanist 
 Rudolf von Rossbacher (1806–1886), österreichischer Feldzeugmeister und stellvertretender Kriegsminister
 Verena Roßbacher (* 1979), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Rosbacher